Sirindhornia (vlindergeslacht)
 Sirindhornia (plantengeslacht)